Cassius Theperson Almeida da Costa (Macapá, 21 de fevereiro de 1975) é um músico brasileiro.

Discografia
(2010) Hyldon ao Vivo (participação)

Ligações externas
ophicinadecultura.com.br/sem-categoria/domingo-no-museu-apresenta-novo-trabalho-de-moyseis-marques/

Naturais de Macapá
Bateristas do Amapá
Compositores do Amapá